Кхам (язык) (:en:Kham language) — язык в Непале
 Кам, также встречается написание Кхам — юго-восточная из трех исторических областей Тибета, наряду с У-Цангом (включая Нгари) и Амдо.